Angyal András
 Angyal András (1902–1960) magyar-amerikai pszichológus
 Angyal András (1982–) magyar versenytáncos
Angyal Bandi
 Angyal Bandi (1760–1806) állatkereskedő, betyár